Суперкубок Іспанії з футболу 2016 — 31-й розіграш турніру. Матчі відбулися 14 і 18 серпня 2016 року між чемпіоном і володарем кубка Іспанії Барселоною та фіналістом кубку Іспанії Севільєю.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок на soccerway 

2016
Іспанія
Матчі ФК «Барселона»
Матчі ФК «Севілья»
Серпень 2016
2016 в іспанському спорті